Estrat Billa est un joueur de football albanais, né le . Son poste de prédilection est gardien.

Sélections 

 2003 :  Équipe d'Albanie de football

Clubs successifs

Liens externes 
 

Footballeur international albanais
Naissance en juin 1980
Joueur du Skënderbeu Korçë
Joueur du Shkumbini Peqin
Joueur du Partizan Tirana
Joueur du KF Gramshi
Joueur du KS Flamurtari Vlorë
Joueur de l'Atromitos FC